Der Kanton Ailly-sur-Noye ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Amiens und Montdidier, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Ailly-sur-Noye. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Pascal Bohin und Brigitte Lhomme (beide DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 52 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Ailly-sur-Noye aus den 22 Gemeinden Ailly-sur-Noye, Aubvillers, Chaussoy-Epagny, Chirmont, Coullemelle, Esclainvillers, La Faloise, Flers-sur-Noye, Folleville, Fransures, Grivesnes, Hallivillers, Jumel, Lawarde-Mauger-l’Hortoy, Louvrechy, Mailly-Raineval, Quiry-le-Sec, Rogy, Rouvrel, Sauvillers-Mongival, Sourdon und Thory. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,78 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Lœuilly, Neuville-lès-Lœuilly und Tilloy-lès-Conty → Ô-de-Selle

Aillysurnoye